Finlandia:
 Huttu – miasto

Szwajcaria:
 Huttu – szwajcarska nazwa gminy Huttwil

Osoby:
 Esko Huttu – fiński biegacz średniodystansowy
 Reijo Huttu – fiński rzeźbiarz
 Teemu Huttu – fiński hokeista

Zobacz też:
 Hutu